Alain Nobis – attore francese
 Dino Nobis – calciatore italiano
 Heribert Maria Nobis – naturalista tedesco
 Johann Nobis – obiettore di coscienza austriaco
 Julia Nobis – modella australiana
 Tommy Nobis – giocatore di football americano statunitense